Трутни  — название населённых пунктов в России:

 Трутни — до 1963 года название деревни Рассвет в Руднянском районе Смоленской области.
 Трутни — упразднённая деревня в Усольском районе Пермского края.

См. также 
 Трутень (значения)

Примечания